Оксид марганца(VII) Mn2O7 — зеленовато-бурая или красная маслянистая жидкость с металлическим блеском, неустойчив при комнатной температуре; сильный окислитель, при соприкосновении с горючими веществами воспламеняет их, возможно со взрывом. Высокотоксичен, сильнейший окислитель.

Физические свойства 
Температура плавления — 5,9 °C. Разлагается со взрывом выше 55 °C или при контакте с органическими веществами.

В проходящем свете имеет красную окраску, в отражённом — зелёную. Образует кристаллы тёмно-зелёного цвета.

Молекулы состоят из пары тетраэдров с атомами кислорода в вершинах и атомами марганца в центрах. Сходная структура наблюдается у оксида хлора(VII), оксида технеция(VII) и оксида рения(VII).

Химические свойства 
Оксид марганца(VII) — соединение кислорода и марганца, ангидрид марганцовой кислоты.

Получение 
Получить оксид марганца(VII) Mn2O7 можно действием холодной концентрированной серной кислоты на перманганат калия:

 

Полученный оксид марганца(VII) неустойчив и разлагается на оксид марганца(IV) и кислород:

 

Одновременно выделяется озон:

 

Разложение оксида марганца(VII) может сопровождаться взрывом:

Mn_2O_7->MnO_2 + O2 + O3

Взаимодействие с водой 
Оксид марганца(VII) взаимодействует с водой, образуя марганцовую кислоту:

Взаимодействие с кислотами 
Растворяется в серной кислоте, образуя гидросульфат триоксимарганца, более устойчивый при комнатной температуре:

Взаимодействие с органическими веществами 
При контакте воспламеняет этиловый спирт, ацетон.

Оксиды марганца
марганца(VII)
Взрывчатые химические соединения
Окислители